А́нна А́ндерсон (; —1952) — британская  шотландского происхождения; иллюстратор литературы для детей, также сотрудничала с различными периодическими изданиями и рисовала поздравительные открытки.

Творчество Анны Андерсон оказало влияние на стиль таких иллюстраторов, как Джесси Кинг, , . После замужества работала вместе со своим супругом, художником Аланом Райтом ().

Биография 
Родилась в 1874 году в Шотландии, в семье Джеймса и Грейс Андерсонов. У Анны были также 4 брата и сестра. Детство они провели в Аргентине. Достигнув совершеннолетия, Анна и её сестра Грейс вернулись в Англию в поисках работы. К 1910 году Анна приобрела коттедж в Беркшире.

В июне 1912 года Анна Андерсон вышла замуж за художника Алана Райта (1864—1959). Он строил успешную карьеру иллюстратора до тех пор, пока не согласился в 1898 году работать над книгой порочного Барона Корво. Книга вызвала скандал, что повредило репутации Райта. Однако художник продолжал помогать супруге с её иллюстрациями.

Одни источники указывают дату смерти Анны Андерсон — 1930 год, другие — 1936, некоторые утверждают, что она жила ещё в конце Второй мировой войны. Согласно церковным записям в Беркшире, есть основания считать датой смерти художницы 26 мая 1952 года.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ortakles.com

Художники-иллюстраторы Великобритании
Иллюстраторы сказок